Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging: de voorloper van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen